

Codici 
 BLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bologna-Borgo Panigale di Bologna (Italia)
 blq – codice ISO 639-3 della lingua baluan-pam

Trasporti 
 BLQ (Aerobus) – linea di TPER che collegava l'aeroporto di Bologna con il centro della città e la Stazione di Bologna Centrale